Charlie Cole peut désigner :
 Charlie Cole (1955-2019), photographe et photojournaliste américain, récipiendaire du World Press Photo of the Year ;
 Charlie Cole, dit aussi Charles Cole (1986-), rameur d'aviron américain.